Super, super- , est un préfixe du latin super, au-dessus de, exprimant une supériorité dans la qualité ou le degré (supercarburant, superprofit), une supériorité hiérarchique (superpréfet) ; familièrement, indique que quelqu'un, quelque chose est exceptionnel, supérieur, extraordinaire (une supervoiture).

Avec minuscules ou majuscules, "super" est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 

 Supercarburant, dit « super », essence avec ou sans plomb ;
 Supermarché, grande surface de vente au détail ;
 Supercar, superlatif parfois utilisé pour désigner une voiture de sport de grand luxe très performante ;
 SUPER, magazine français destiné aux adolescentes.
 Supertramp est un groupe rock progressif anglais.

Informatique 
 SUPER convertisseur multi-format édité par eRightSoft
 Le super modificateur est une touche du  des machines Lisp, toujours utilisé sous Linux et BSD

Saint chrétien 
 Super († vers 768), ou Supérieur ou Supery, avec Sauve d'Angoulême, ou Saulve, Salvius, , originaire d'Auvergne et évêque d'Angoulême, martyrs à Beuvrages près de Valenciennes en Hainaut ; fêtés le 26 juin.

Autres personnalités 
 Didier Super, un humoriste, chanteur et cinéaste français.

Titres d'œuvres

Musique 
 Super, le premier album du chanteur français Mathieu Boogaerts, sorti en 1996.
 Super, le treizième album des Pet Shop Boys sorti le

Cinéma 
 , un film Telugu réalisé par , sorti en 2005.
 Super, un film américain réalisé par James Gunn, sorti en 2011.
, film indien dirigé par Upendra, sorti en 2010

Références